Plaats in Indonesië
 Terong (Sijuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Belitung in de provincie Banka-Billiton
 Terong (Dlingo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta